

Drużyny

Lista startowa

Narodowości

Bibliografia 
 
 
 

Tour de France 2012